De Mey est un patronyme d'origine belge et du nord de la France porté par :

Aaron de Mey, artiste-maquilleur néo-zélandais.
Michèle Anne De Mey (1959-), danseuse et chorégraphe belge, sœur du suivant.
Thierry De Mey (1956-), musicien, compositeur, et vidéaste belge, frère de la précédente.